Velics László (lászlófalvi; 1852–1923) jezsuita pap-tanár
Velics László (lászlófalvi; 1890–1953) magyar diplomata, követ